

Persone 
 Barbara Bonola – triatleta messicana
 Carlo Bonola – commediografo italiano
 Federico Bonola – patriota e geografo italiano
 Giorgio Bonola – pittore italiano
 Roberto Bonola – matematico italiano

Altro 
 Bonola – quartiere di Milano
 Bonola – stazione della metropolitana di Milano